|-
| 116601 - || || 26 de gener, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116602 - || || 28 de gener, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116603 - || || 28 de gener, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116604 - || || 28 de gener, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116605 - || || 28 de gener, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116606 - || || 28 de gener, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116607 - || || 28 de gener, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116608 - || || 29 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116609 - || || 29 de gener, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116610 - || || 28 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116611 - || || 29 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116612 - || || 29 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116613 - || || 29 de gener, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116614 - || || 29 de gener, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116615 - || || 30 de gener, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116616 - || || 30 de gener, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116617 - || || 30 de gener, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116618 - || || 27 de gener, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116619 - || || 29 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116620 - || || 29 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116621 - || || 29 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116622 - || || 29 de gener, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116623 - || || 29 de gener, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116624 - || || 30 de gener, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116625 - || || 30 de gener, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116626 - || || 30 de gener, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116627 - || || 31 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116628 - || || 28 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116629 - || || 30 de gener, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116630 - || || 18 de gener, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116631 - || || 16 de gener, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116632 - || || 19 de gener, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116633 - || || 16 de gener, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116634 - || || 17 de gener, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116635 - || || 18 de gener, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116636 - || || 19 de gener, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116637 - || || 28 de gener, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116638 - || 2004 CD || 2 de febrer, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116639 - || 2004 CF || 2 de febrer, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116640 - || || 10 de febrer, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116641 - || || 10 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116642 - || || 10 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116643 - || || 10 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116644 - || || 11 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116645 - || || 11 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116646 - || || 11 de febrer, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116647 - || || 11 de febrer, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116648 - || || 11 de febrer, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116649 - || || 10 de febrer, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116650 - || || 11 de febrer, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116651 - || || 12 de febrer, 2004 || Nogales || Tenagra II
|-
| 116652 - || || 12 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116653 - || || 12 de febrer, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116654 - || || 12 de febrer, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116655 - || || 12 de febrer, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116656 - || || 11 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116657 - || || 12 de febrer, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116658 - || || 12 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116659 - || || 12 de febrer, 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 116660 - || || 13 de febrer, 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 116661 - || || 10 de febrer, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116662 - || || 12 de febrer, 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 116663 - || || 11 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116664 - || || 12 de febrer, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116665 - || || 12 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116666 - || || 12 de febrer, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116667 - || || 14 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116668 - || || 11 de febrer, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116669 - || || 13 de febrer, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116670 - || || 15 de febrer, 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 116671 - || || 11 de febrer, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116672 - || || 10 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116673 - || || 11 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116674 - || || 11 de febrer, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116675 - || || 14 de febrer, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116676 - || || 15 de febrer, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116677 - || || 10 de febrer, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116678 - || || 10 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116679 - || || 11 de febrer, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116680 - || || 11 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116681 - || || 11 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116682 - || || 12 de febrer, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116683 - || || 13 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116684 - || || 13 de febrer, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116685 - || || 11 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116686 - || || 11 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116687 - || || 11 de febrer, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116688 - || || 11 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116689 - || || 12 de febrer, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116690 - || || 12 de febrer, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116691 - || || 12 de febrer, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116692 - || || 13 de febrer, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116693 - || || 13 de febrer, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116694 - || || 14 de febrer, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116695 - || || 13 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116696 - || || 14 de febrer, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116697 - || || 14 de febrer, 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 116698 - || || 14 de febrer, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116699 - || || 14 de febrer, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116700 - || || 15 de febrer, 2004 || Catalina || CSS
|-
6